Andrew B. Denison (* 20. April 1962 in Boulder, Colorado) ist promovierter Politikwissenschaftler und Publizist. Er ist Direktor von Transatlantic Networks in Königswinter und bekannter Kommentator in den deutschen Medien.

Leben 
Andrew Denison wuchs in Laramie, Wyoming auf. Er erwarb an der Johns Hopkins University in Washington den Bachelor-, danach an der Universität Hamburg den Magisterabschluss. Er wurde an der Paul H. Nitze School of Advanced International Studies in Washington promoviert. Anschließend folgten verschiedene Tätigkeiten, u. a. als Autor und Wissenschaftler für das Institut für Strategische Analysen in Bonn. Von 1996 bis 1999 war er Leiter verschiedener Seminare unter Karl Kaiser an der Universität Bonn.

Seit dem Jahr 2000 ist Denison als Direktor von Transatlantic Networks tätig. Nach Darstellung auf der Seite der Konrad-Adenauer-Stiftung handelt es sich dabei um einen "Forschungsverbund" in Königswinter.

Er ist Gast in Polit-Talkshows und Nachrichtensendungen, bei Markus Lanz, der Phoenix Runde, dem Deutschlandfunk, der Tagesschau. Von 2003 bis 2018 war er Gast im Internationalen Frühschoppen, von 2012 bis 2017 im Talk im Hangar-7, von 2013 bis 2016 in Berlin-Mitte, von 2001 bis 2016 im Presseclub und von 2013 bis 2014 bei Anne Will.

Transatlantic Networks 
Transatlantic Networks, mit dem Motto A Pax Atlantica for a Pax Humana, ist nach Darstellung Denisons „ein Zentrum für politische Bildung und Beratung“. Die Forschung des Zentrums konzentriere sich, so Denison, „auf die Möglichkeiten und Grenzen einer Globalisierung der atlantischen Partnerschaft“.

Privates 
Denison ist verheiratet und Vater zweier Söhne.

Weblinks 

 
 Transatlantik Networks

Einzelnachweise 

Politikwissenschaftler
US-Amerikaner
Geboren 1962
Mann